Host může být:

 Host (časopis) – český literární měsíčník
 Host (nakladatelství) – brněnské nakladatelství
 host (osoba) – osoba, jež je na daném místě na návštěvě
 host (počítač) – počítačový hostitel
 hosts (soubor) – soubor /etc/hosts v Linuxových operačních systémech
 HoSt (spolek) – spolek zaměřený na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě

Související články 

 Host do domu
 Chóst

Externí odkazy